MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий співак» — одна з оригінальних загальних нагород, яка роздається щороку з моменту перших щорічних MTV Europe Music Awards у 1994 році . У 2007 році нагороду було перейменовано на «Найкращий сольний виконавець», і нагороджувались солісти обох статей, у 2008 році нагороду за найкращого співака знову було виключено, але в 2009 році вона була відроджена з початковою назвою.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним шрифтом.

1990-ті

2000-ні

2010-ті

Статистика

Зноски 

MTV Europe Music Awards